

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie